Miejscowości w USA:
 Honolulu – jednostka osadnicza w stanie Hawaje, w hrabstwie Honolulu
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Honolulu (ang. Honolulu County) – w stanie Hawaje
Tytuły dzieł:
 Honolulu – film z 1939 roku